Füchtbauer ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Füchtbauer (1877–1959), deutscher Physiker
 Hans Füchtbauer (1921–2004), deutscher Geologe
 Heinrich von Füchtbauer (1879–1947), deutscher Generalmajor